Weimar-Orlamünde steht für
 die Grafschaft Weimar-Orlamünde
 die weimarischen Grafen von Weimar-Orlamünde, siehe Weimar (Adelsgeschlecht)
 die askanischen Grafen von Weimar-Orlamünde, siehe Askanier (Linie Weimar-Orlamünde)

Personen:
 Agnes von Weimar-Orlamünde († 1354), Gräfin, Äbtissin
 Helene von Weimar-Orlamünde, Äbtissin des Klosters Hof (1435–1465)
 Sigismund von Weimar-Orlamünde († 1447), Graf
 Sophie von Weimar-Orlamünde, Gräfin von Weimar-Orlamünde